Indiska kan syfta på: 

 Indiska språk – de språk som talas i Indien 
 Indiska Magasinet – ett svenskt familjeägt detaljhandelsföretag med varumärket Indiska

Se även
 Indisk